Mattie steht für:

 Mattie, eine italienische Gemeinde im Piemont
 Mattie Stepanek, ein US-amerikanischer Lyriker